«Lay Me Down» — дебютный сольный сингл британского исполнителя Сэма Смита с его первого студийного альбома In the Lonely Hour. Сингл был издан 15 февраля 2013 года.

Информация о песне 
Авторами песни «Lay Me Down» стали сам Сэм Смит, Элвин Смит и Джеймс Напьер. Песня дебютировала на 134 месте в британском хит-параде UK Singles Chart, а позже внось появилась в нём на 46 месте после упоминания о ней на вручении премии BRIT Awards 2014.

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология изданий

Примечания 

Синглы Capitol Records
Песни 2013 года
Песни Сэма Смита
Соул-баллады
Песни, написанные Сэмом Смитом